Papa Sisto:
 papa Sisto I (117/119-126/128)
 papa Sisto II (257-258)
 papa Sisto III (432-440)
 papa Sisto IV (1471-1484)
 papa Sisto V (1585-1590)